В состав Закарпатской области Украины входят 11 городов.

Примечания 

Закарпатская область